Peregrinação - viagem de um crente a um dado local considerado santo;
Peregrinação a Meca
Peregrinação (Bahá'í)
Peregrinação (livro) - a obra de Fernão Mendes Pinto
Peregrinação (filme) - filme de João Botelho

Desambiguação